A categoria mais de 87 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2015, disputado na Arena Traktor, em Tcheliabinsk, na Rússia, nos dias 16 e 17 de maio.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ — Ganhou por desqualificação
P — Ganhou por declaração punitiva
R - Venceu a competição pela parada do árbitro
W — Ganhou por retirada

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Metade inferior

Terceira chave

Quarta chave

Masculino